La 3. Liga 2013-2014 è la sesta edizione della 3. Liga, la terza serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in 2. Bundesliga del Heidenheim, che ha vinto il campionato, e dell'RB Lipsia; è inoltre stato promosso il Darmstadt, che ha sconfitto nei play-off l', terzultima in 2. Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Dominik Stroh-Engel del Darmstadt con 27 gol.

Squadre partecipanti

Classifica

Spareggio promozione-retrocessione

Verdetti
  ,  e  promossi in 2. Fußball-Bundesliga 2014-2015.
  ,  e  retrocesse in Fußball-Regionalliga

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2013-2014
 2. Fußball-Bundesliga 2013-2014
 Coppa di Germania 2013-2014

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013